

Titres

 Les Misérables (1862), roman de l'écrivain français Victor Hugo, qui a fait l'objet de nombreuses adaptations notamment :
Cinéma :
 Les Misérables (1909), film muet américain de J. Stuart Blackton ;
 Les Misérables (1913), film muet français en quatre époques de Albert Capellani ;
 Les Misérables (1917), film muet américain de Frank Lloyd ;
 Les Misérables (1925), film muet français de Henri Fescourt ;
 Les Misérables (1934), trilogie française de Raymond Bernard ;
 Les Misérables (1935), film américain de Richard Boleslawski ;
 Los Miserables (1943), film mexicain de Fernando A. Rivero ;
 Les Misérables ou L’Évadé du bagne (I Miserabili) (1948), film italien en deux parties de Riccardo Freda ;
 Les Misérables (1952), film américain de Lewis Milestone ;
 Les Misérables (1958), film français de Jean-Paul Le Chanois ;
 Les Misérables (1982), film français de Robert Hossein ;
 Les Misérables (1995), film français de Claude Lelouch ;
 Les Misérables (1998), film anglo-germano-américain de Bille August ;
 Les Misérables (2012), film britannique de Tom Hooper, adaptation de la comédie musicale ;
Télévision :
 Les Misérables (1967), mini-série télévisée britannique d'Alan Bridges ;
 Les Misérables (1972), mini-série télévisée française de Marcel Bluwal ;
 Les Misérables (1978), téléfilm américain de Glenn Jordan ;
 Les Misérables (1979), téléfilm d'animation japonais de Takashi Kuoka ;
 Les Misérables (1992), série télévisée française de Thibaut Chatel ;
 Les Misérables (2000), mini-série télévisée (coproduction européenne) de Josée Dayan ;
  (2018), mini-série télévisée britannique de Tom Shankland ;
Théâtre :
Les Misérables, drame en 4 actes de Charles Hugo, créé au théâtre royal des Galeries à Bruxelles le 3 janvier 1863 ;
Les Misérables (1980), comédie musicale française d'Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg ;

 Les Misérables (2019), film français de Ladj Ly, qui bien que n'étant pas une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo, en tire son nom et en comporte quelques références.